

Угорське ім'я 
 Шандор Петефі (1823–1849) — угорський поет, публіцист.

Прізвище угорського походження 
 Андрій Шандор (1966) — український футбольний суддя.
 Арпад Шандор (*1941) — радянський футболіст.
 Вікентій Шандор (1907—2003) — правник і суспільний та культурний діяч родом із Закарпаття.
  (1912 — 2005) — угорський піаніст.
 Дьордь Шандор (1984) — угорський футболіст, півзахисник.
 Іштван Дьордьович Шандор (1944) — український футболіст (півзахисник) і футбольний тренер угорського походження.
 Іштван Іштванович Шандор (1986) — угорський футболіст, півзахисник.
 Йожеф Шандор (1900—1948) — угорський футболіст, нападник.
 Ласло Шандор (1909—1993) — український та угорський мистецтвознавець.
 Федір Шандор — професор ужгородського університету

Інші значення 
 Матіас Шандор — роман Жуля Верна

Див. також 
 Скендер
 Іскандер
 Олександр

Угорські прізвища